BZ poate fi:
 Belize, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .bz, domeniu de internet de nivel superior, pentru Belize
 Bolzano, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Buzău, județ în România, codul ISO 3166-2:RO